Mackall steht für:

 Crystal Mackall (* 1960), US-amerikanische Ärztin und Immunologin
 Camp Mackall, Flugplatz und Ausbildungseinrichtung der US Army im US-Bundesstaat North Carolina 
 Mackall (Maryland)